Longmen Shan oder Longmenshan (龙门山) bezeichnet:

 Longmen Shan (Henan), Gebirge in der chinesischen Provinz Henan
 Longmen Shan (Shandong), Gebirge in der chinesischen Provinz Shandon
 Longmen Shan (Sichuan), Gebirge in der chinesischen Provinz Sichuan